Life and Death – romanzo del 2015
 Life and Death – videogioco del 1988